СК-4 (самоходный комбайн, 4-я модель) — советский зерноуборочный комбайн, выпускавшийся заводами Ростсельмаш и Таганрогским комбайновым с 1960 по 1973 год.

За его создание коллектив конструкторов под руководством Х. И. Изаксона был награждён Ленинской премией. В 1963 году комбайн был удостоен наград Лейпцигской международной торговой ярмарки, выставок-ярмарок в Брно и Будапеште. Пришёл на смену комбайну СК-3.

Модификации 
В 1969 году комбайн был модернизирован, получив название СК-4А. Дека СК-4А стала двухсекционной с увеличенным углом обхвата, отбойный битер был установлен в новое положение и увеличилась его окружная скорость, был поставлен более мощный двигатель, модернизированы рабочие органы. Выпуск СК-4А был прекращён в 1973 году, всего было выпущено 870147 штук СК-4 и СК-4А. Выпускались и другие модификации: на полугусеничном (СКП-4 и СКПР-4) и гусеничном ходу (СКГ-4), навесной, на самоходное шасси СШ-75, комбайн НК-4. Всего, с модификациями, было выпущено 936670 комбайнов.

Технические характеристики 
 Пропускная способность молотилки — до 3,8 кг/с.

Литература 
 Х. И. Изаксон. Самоходный комбайны СК-3. — Москва: Сельхозгиз, 1959. — 216 с. — 40 000 экз.
 Х. И. Изаксон. Самоходные комбайны СК-3 и СК-4. — 2-е изд., доп. и перераб.. — Москва: Сельхозиздат, 1962. — 344 с. — 300 000 экз.

Примечания

Ссылки 
 Л. П. Безрукий, Н. К. Макеев. От серпа до комбайна. Минск: Ураджай, 1984
 Е. К. Румянцев. Гидравлические системы зерноуборочных комбайнов, 1975

Зерноуборочные комбайны
Появились в 1962 году в СССР
Комбайны Ростсельмаша
Комбайны Таганрогского комбайнового завода